Сулочана — индийское женское личное имя, встречается также как сценическое имя нескольких актрис.

Носительницы 
 Руби Майерс (1907—1983), известная под псевдонимом Сулочана — индийская актриса 1925—1981 годов еврейского происхождения, наиболее известна как звезда индийского немого кино, лауреат премии имени Дадасахеба Фальке.
 Сулочана Латкар (род. 1928), также более известная просто как Сулочана — индийская актриса фильмов на маратхи и хинди.

В произведениях культуры 
  Сулочана, она же Прамила — персонаж эпоса «Рамаяна» и его производных, дочь змеебога Шеши и жена Индраджита, сына царя ракшасов Раваны.
  Сулочана — немой фильм 1933 года (режиссёр Р.С. Чаудхари) с Руби Майерс в главной роли.
  Сулочана — эпическая поэма непальского автора Лакшми Прасада Девкоты.